Le mot multiposte peut être employé comme :
adjectif, pour qualifier une application nécessitant plusieurs ordinateurs pour pouvoir fonctionner;
nom commun, il peut désigner le service Freebox TV qui permet de regarder la télévision sur ordinateur.